«Прогресул» (Progresul) — название румынских и молдавских футбольных клубов:
 Румыния
 «Прогресул» — румынский футбольный клуб из города Бухарест.
  — название румынского футбольного клуба «Дачия» из города Брэила в 1962—1963, 1965—1975 и 1980–1991 годах.
  — румынский футбольный клуб из города Каракал, существовавший в 1924—2004 годах.

  — румынский футбольный клуб из города Бухарест.
 Молдавия
 «Прогресул» — молдавский футбольный клуб из города Бричаны, существовавший в 1992—1996 годах.